Деога́рх:
 Деогарх — город в штате Джаркханд, Индия.
 Деогарх — округ в штате Джаркханд, Индия.
 Деогарх — город в штате Одиша, Индия.
 Деогарх — округ в штате Одиша, Индия.